Респу́блика — в ряде государств название административно-территориальных единиц, имеющих республиканскую форму правления, обладающих определённым уровнем суверенитета во внутренних делах. Правовой и юридический статус республики, а также объём и уровень компетенции его властей определяются конституцией федерации. Кроме того, в некоторых странах республики имеют собственные конституции.

В некоторых странах именуются автономными республиками.

В настоящее время

Россия (22 республики)

Азербайджан (1 автономная республика) 
 Нахичеванская Автономная Республика

Грузия (1 автономная республика) 
 Автономная Республика Аджария

Узбекистан (1 республика) 
 Республика Каракалпакстан

Существовавшие в прошлом

Латинская Америка 1820—1830-х

Конфедерация Перу и Боливии 
В состав Конфедерации Перу и Боливии входили три республики: Боливия, Северное Перу и Южное Перу.

Соединённые Провинции Центральной Америки 
В состав Соединённых Провинций входило пять республик: Гватемала, Гондурас, Сальвадор, Никарагуа и Коста-Рика. В 1838—1840 существовала шестая республика — Лос-Альтос.

Коммунистические государства 
Во второй половине XX в. республики были в составе СССР и некоторых других социалистических стран, которые копировали национально-федеративное устройство СССР.

СССР

Союзные республики 

Напрямую входили в состав СССР, являясь административной единицей первого уровня.

АССР 

Входили в состав союзной республики.

Югославия 
Королевство Югославия являлось унитарным государством и подразделялось на бановины.

Возникшая в 1943—1946 Федеративная Народная Республика Югославия (ФНРЮ) делилась на шесть «народных республик» — Боснию и Герцеговину, Македонию, Сербию, Словению, Хорватию и Черногорию. В 1963 году в связи с провозглашением построения социализма в ФНРЮ она была переименована в Социалистическую Федеративную Республику Югославия (СФРЮ), а народные республики — в социалистические. В 1990 году слово «социалистическая» было исключено из полного названия республик. В 1991—1992 годах четыре из шести республик (Босния и Герцеговина, Македония, Словения и Хорватия) вышли из состава Югославии. В 1992 году Сербия и Черногория образовали Союзную Республику Югославия (СРЮ), которая в 2003 году была преобразована в конфедеративный Государственный Союз Сербии и Черногории, распавшийся в 2006 году.

Чехословакия 
С 1968 по 1990 год Чехия и Словакия входили как Чешская Социалистическая Республика и Словацкая Социалистическая Республика в состав Чехословакии. В 1990 году слово «социалистическая» было исключено из полного названия республик. 1 января 1993 года в ходе «бархатного развода» республики стали суверенными государствами, напрямую войдя в ООН и подобные структуры.

См. также 
 Республика в составе Российской Федерации

Административные единицы